Fritz Wehrmann ist der Name folgender Personen:

* Fritz Wehrmann (Matrose) (1919–1945), deutscher Marinesoldat und Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
 Fritz Wehrmann (Politiker) (1927–2003), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD), MdBB